Schwellenpreis steht für:

 Gebrochener Preis, als Synonym
 eine Preisgrenze, bei der bestimmte Markteingriffe eingeleitet werden, siehe beispielsweise Interventionspreis